Il doppio del torneo di tennis TCT Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Álex López Morón e Andrés Schneiter che hanno battuto in finale Devin Bowen e Ashley Fisher 6-4, 7-66.

Teste di serie 

 Michael Hill /  Daniel Vacek (semifinali)
 Aleksandar Kitinov /  Johan Landsberg (primo turno)

 Devin Bowen /  Ashley Fisher (finale)
 Stephen Huss /  Jordan Kerr (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

TCT Open 2002